BLX est un code pour :
  ;
 .